

Historisch figuur 
 Vlad Dracula, een berucht Roemeens krijgsheer

Roman 
 Dracula (roman), een roman van Bram Stoker
 Graaf Dracula, de hoofdpersoon uit bovengenoemde roman

Films 
 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, een film uit 1922, de eerste filmadaptie van Bram Stokers boek
 Dracula (1931)
 Drácula, Spaanstalige versie van bovenstaande film met dezelfde regisseur maar andere acteurs
 Dracula's Daughter, een film uit 1936
 House of Dracula, een film uit 1945
 Blood of Dracula, een film uit 1957
 Dracula (1958), met Christopher Lee
 The Brides of Dracula (1960)
 Dracula: Prince of Darkness (1966)
 Dracula Has Risen from the Grave (1968)
 Taste the Blood of Dracula (1969)
 Blood of Dracula's Castle (1969)
 Scars of Dracula (1970)
 Count Dracula (1970)
 Countess Dracula (1971)
 Dracula AD 1972 (1972)
 The Satanic Rites of Dracula (1974)
 The Legend of the 7 Golden Vampires (1974)
 Blood for Dracula, (1974)
 Dracula (1979) met Frank Langella
 Nosferatu: Phantom der Nacht (1979, remake van de film uit 1922)
 Bram Stoker's Dracula (1992)
 Dracula Rising (1993)
 Dracula: Dead and Loving It (1995)
 Dracula 2000 (2000)
 Dracula: Pages from a Virgin's Diary (2002)
 Dracula II: Ascension (2003)
 Dracula III: Legacy (2004) 
 Dracula 3000 (2004)
 Dracula 3D (2012, bewerking van Dario Argento)
 Dracula Untold (2014)

Toneel 
 Dracula (toneelstuk), een toneelstuk uit 1924 en 1977
 Dracula (1996), een toneelstuk uit 1996
 Dracula, the Musical, een musical uit 2004

Televisie 
 Dracula (1968), een televisiefilm uit 1968
 Dracula (1973)
 Count Dracula (1977)
 Dracula (2002), een Italiaanse televisiefilm met Patrick Bergin
 Dracula (2006)
 Young Dracula, een kinderserie
 Dracula (2013), een Amerikaans-Britse televisieserie

Muziek 
 Dracula (Kilar), een compositie
 Dracula (ZZ en de Maskers), een single van de Nederlandse beatgroep ZZ en de Maskers uit 1964

Strips en videospellen 
 Dracula (Dell Comics), een stripserie van Dell Comics
 Dracula (Marvel), een superschurk van Marvel Comics
 Dracula (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel

Pterosauriër 
 Dracula (pterosauriër)

Plantengeslacht
Dracula (orchidee), plant uit familie de van orchideeën